

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Henri Guichon (1921-2002), homme politique français ;
 Judith Guichon (1947- ), femme politique canadienne ;
 Lucien Guichon (1932-2012), homme politique français ;

Toponymie
 Guichón, ville et municipalité de l'Uruguay.

Homonymie de patronyme